Марш Виргинских островов () — государственный гимн Американских Виргинских островов.

История 
Песня была написана Олтоном Адамсом и Сэмом Уильямсом в 1920-х. Она служила неофициальным гимном Виргинских островов до 1963, когда песня была признана официальным гимном.

Текст гимна 
Оригинальный текст:

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20050310124606/http://www.viang.ang.af.mil/vimarch.htm

Американские Виргинские Острова
Американские Виргинские острова
Песни 1920-х годов